Кунка Кочева Баева е българска актриса.

Биография 
Кунка Баева е родена на 30 март 1922 г. в с. Хлевене, Ловешко.

През 1941 г. завършва Смесена гимназия „Цар Борис III“ (Ловеч). Учи и през 1944 г. завършва театрална школа в София.

Участва във войната срещу Германия.

Актриса във фронтови театър на Българската армия. Наградена е с Войнишки кръст „За храброст“.

Актриса в Народния театър (1945 – 1951, 1964 – 1978), Българска кинематография (1951 – 1964) и Ловешкия театър (1978 – 1989).

Има 35 роли в български филми, сред които: „Бъди щастлива Ани“, „Иконостасът“, „Татул“, „Жесток и невинен“, „Утрото е неповторимо“, „Бяла магия“, „Всички и никой“, „Земя“, „Сиромашко лято“, „Края на песента“, „Гераците“, „Снаха“ и др.

Член на Съюза на българските филмови дейци.

Умирана 85-годишна възраст на 12 май 2007 г. в София.

Телевизионен театър 
 „Вампир“ (1970) (Антон Страшимиров)

Награди и отличия 
 Войнишки кръст „За храброст“ IV ст. (1944)
 Орден „Кирил и Методий“ II ст. (1964).
 Орден „Кирил и Методий“ I ст. (1973).
 Първа награда за рецитала „Поглед във вековете“ (1974).
 Юбилеен медал „1300 години България“ (1981)
 Награда „за женска роля“ на „СБФД“ за ролята на (Неда) във филма „Бяла магия“ (1982).
 Награда „за цялостен принос в киното“ (1982).
 Заслужил артист (1982).
 Първа награда „за актьорско майсторство“ за ролята на (Вида) във филма „Кръстопът на облаците“ в VII Национален прегледа на българската драма и театър (1983).
 Три юбилейни медала за участие във Втората световна война (един съветски и два български).

Филмография

Източници 

 Кузманова, К., Смислени години. История на Борисовото училище 1893 – 1945, ИК „Сафо“, Лч., 2003. ISBN 954-784-037-1

Външни препратки 
  
  Кунка Баева в КиноПоиск
  Кунка Баева в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Заслужили артисти (България)
Хора от област Ловеч
Починали в София